Bruno Bergonzi – batterista italiano
 Carlo Bergonzi – tenore italiano
 Carlo Bergonzi – liutaio italiano
 Marco Bergonzi –  politico italiano
 Mauro Bergonzi – arbitro di calcio italiano
 Pier Bergonzi – giornalista italiano